Candovia är ett släkte av insekter. Candovia ingår i familjen Diapheromeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Candovia